Чернишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чернишки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Чернишки — деревня в Островецком районе Гродненской области.